Forces armées révolutionnaires (Cuba), nom officiel de l'armée cubaine
 Forces armées révolutionnaires (Argentine), mouvement de guérilla en Argentine